Kweller est un nom propre américain qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Ben Kweller (1981-), rocker américain, chanteur du groupe Radish ;
  (1915-2003), basketteur américain.

Musique 
 Ben Kweller, album du rocker américain Ben Kweller sorti en 2006.

Patronyme américain